Уильям Хабингтон (Габингтон, Гебингтон; ; 1605—1654) — английский  XVII века.

Биография 
Уильям Хабингтон родился 4 ноября 1605 года в Хиндлип Холле () в графстве Вустершир на западе Англии в католической семье Томаса Хабингтона и Мэри Паркер. Получил образование в городе Париже и Colleges of St Omer.     

В сборнике лирических стихотворений «Castara» он воспевает свою возлюбленную в грациозных, мелодичных стихах редкой для того времени чистоты. «Castara», напечатанная в 1634 году, состоит из трех частей: в первой Castara воспета как невеста поэта, во второй как жена; третья часть состоит исключительно из размышлений на религиозные темы. Первая часть местами напоминает сонеты Франческо Петрарка.

В 1640 году он написал трагикомедию «Королева Арагона» («The Queen of Arragon»), которую, без согласия автора, опубликовал один из его родственников.

Уильям Габингтон умер 30 ноября 1654 года.

Примечания

Литература 
 William Habington // Catholic Encyclopedia

Английские поэты